Thaleia (mythologie), godin uit de Griekse mythologie
 Thaleia (genus), een genus van zeeslakken uit de Rissoidae
 Thaleia (geslacht), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)